Hagmühle ist der Ortsname von

 Hagmühle (Alfdorf), unterhalb des Haghofes, Welzheimer Wald, Baden-Württemberg
 Hagmühle (Hemmingen), Ortsteil der Gemeinde Hemmingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hagmühle (Postau), Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern
 Hagmühle (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Hagmühl